Абнабат () — разновидность персидской твёрдой карамели из сахара, сваренной с добавлением ароматизаторов. Есть много разных видов абнабата, например, абнабат гейчи ().

Абнабат с большой осторожностью нужно употреблять лицам, страдающим сахарным диабетом, а также тем, у кого имеются проблемы с зубами, в частности, кариес. В больших количествах этот сахар, как и любой другой, может отрицательно сказаться на обмене веществ и привести к ожирению.

См. также 
 Набат (продукт)

Внешние ссылки 
 Абнабат, Персидская Википедия.

Иранские десерты